Campos Belos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campos Belos (ort), Goiás, 
 Campos Belos (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar